Molekulska formula -{C40H56O4}- se može odnositi na:

 Neoksantin
 Violaksantin